Hoerle ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Hoerle (1899–1923), deutsche Malerin und Grafikerin
 Heinrich Hoerle (1895–1936), deutscher Maler

Siehe auch:
 Hörle (Begriffsklärung)